

Onomastica
Baldovino - nome proprio di persona italiano maschile

Persone

Nobili 
Baldovino d'Avesnes (1219-1295) - cavaliere francese
Baldovino del Belgio (1930-1993) - re del Belgio
Baldovino del Belgio (1869-1891) - erede apparente al trono del Belgio
Baldovino I di Bentheim (...-entro il 1248) - conte di Bentheim
Baldovino da Casaloldo (...–1235)  - conte di Casaloldo
Baldovino I di Costantinopoli (1172-1205) - imperatore dell'impero latino d'oriente
Baldovino II di Costantinopoli (1217-1273) - imperatore latino
Baldovino I di Fiandra (830 circa-879) - conte di Fiandra
Baldovino II di Fiandra (865 circa-918) - conte di Fiandra
Baldovino III di Fiandra (940 circa-962) - conte di Fiandra
Baldovino IV di Fiandra (980 circa-1035) - conte di Fiandra
Baldovino V di Fiandra (1012-1067) - conte di Fiandra
Baldovino VI di Fiandra (1030-1070) - conte di Fiandra
Baldovino VII di Fiandra (1093-1119) - conte di Fiandra
Baldovino I di Gerusalemme (1058 circa-1118) - re di Gerusalemme
Baldovino II di Gerusalemme (...-1131) - re di Gerusalemme
Baldovino III di Gerusalemme (1130-1163) - re di Gerusalemme
Baldovino IV di Gerusalemme (1161-1185) - re di Gerusalemme
Baldovino V di Gerusalemme (1177-1186) - re di Gerusalemme
Baldovino II di Hainaut (1056–post 1098) - conte di Hainaut 
Baldovino III di Hainaut (1088–1120) - conte di Hainaut 
Baldovino IV di Hainaut (1110-1171) - conte di Hainaut 
Baldovino V di Hainaut (1150-1195) - conte di Hainaut, Fiandra e Namur
Baldovino di Ibelin o di Ramla (1133 circa–1187) - nobile del regno crociato di Gerusalemme
Baldovino de Ligne (1918-1985) - principe belga
Baldovino di Ramla (XII secolo) - signore di Ramla
Baldovino di Redvers (...-1155) - nobile britannico

Religiosi
Baldovino (1000 circa-1060) - arcivescovo di Salisburgo
Baldovino di Exeter (1125 circa-1190) - vescovo di Worcester e arcivescovo di Canterbury 
Baldovino di Lussemburgo (1285-1354) - arcivescovo di Treviri

Pagine correlate
Baldovino I
Baldovino II
Baldovino III
Baldovino IV
Baldovino V
Baldovino di Fiandra
Baldovino di Gerusalemme